Luca Barbieri – pittore italiano del XVII secolo
 Luca Barbieri – calciatore italiano
 Luca Barbieri – scrittore italiano